Francia
 Capelle – comune del Nord
 Capelle-Fermont – comune del Passo di Calais
 Capelle-les-Grands – comune dell'Eure
 Capelle-lès-Hesdin – comune del Passo di Calais
 La Capelle – comune dell'Aisne
 La Capelle-Balaguier – comune dell'Aveyron
 La Capelle-Bleys – comune dell'Aveyron
 La Capelle-et-Masmolène – comune del Gard
 La Capelle-lès-Boulogne – comune del Passo di Calais
 Paesi Bassi
 Capelle aan den IJssel – comune dell'Olanda Meridionale

Pagine correlate 
 Cappelle (disambigua)